Andersonia o Andersonia leptura és una espècie de peix de la família dels amfílids i de l'ordre dels siluriformes.
 Andersonia (planta), gènere de la família de les ericàcies.